Липтон:

 Фамилия
 Липтон, Карвуд (1920—2001) — американский военный деятель, участник Второй мировой войны.
 Липтон, Пегги (1946—2019) — американская актриса.
 Липтон, Томас (1848—1931) — шотландский бизнесмен, создатель марки чая Липтон.

 Другое
 Lipton — торговая марка чая. Принадлежит компании Unilever.